Ajax Records – casa discografica di Chicago, Stati Uniti d'America
 Ajax Records – casa discografica del Quebec, Canada